

Pessoas
Sanford B. Dole
Sanford Robinson Gifford

Localidades

Sanford (Alabama)
Sanford (Carolina do Norte)
Sanford (Colorado)
Sanford (Flórida)
Sanford (Maine)
Sanford (Michigan)
Sanford (Texas)

Sanford (Santa Fé)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos